Хаворт има више значења:
 Хаворт (Њу Џерзи)
 Хаворт (Оклахома)